Сергей Манаков:
 Манаков, Сергей Валентинович (1948—2012) — математик, создатель математической теории солитонов.
 Манаков, Сергей Васильевич (род. 1961) — советский и российский футболист, футбольный тренер.